Fairman Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fairman (Arkansas), im Pulaski County
 Fairman (Illinois), im Marion County

Fairman ist der Familienname folgender Personen:
 Charles E. Fairman (1856–1934), US-amerikanischer Mediziner und Mykologe 
 Christopher M. Fairman (1960–2015), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler 
 Gideon Fairman (1774–1827), US-amerikanischer Graveur
 Jack Fairman (1913–2002), britischer Rennfahrer
 James Fairman (1826–1904), US-amerikanischer Offizier und Landschaftsmaler
 Michael Fairman (* 1934), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Paul W. Fairman (1909–1977), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ferman